Waldemar Wiktor Bzura (ur. 1956 w Mrągowie) – polski leśnik, artysta fotograf. Członek rzeczywisty i Artysta Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców (AFRP) oraz członek Związku Polskich Fotografów Przyrody (Okręg Warmińsko-Mazurski).

Działalność 
Pracuje w Mazurskim Parku Krajobrazowym. Mieszka w Krutyni. Posiada dwie pasje, którym oddaje się bez reszty: fotografowanie przyrody i ochotnicze straże pożarne. Od wielu lat utrwala w kadrze piękno polskiej przyrody. Swoje prace publikuje w wielu czasopismach, przewodnikach i albumach. Uczestnik i laureat kilku wystaw krajowych i zagranicznych. 

W marcu 2008 otrzymał nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie Przyjazny Środowisku Warmii i Mazur jako dowód uznania za tworzenie niezwykłych fotografii, prezentujących piękno i bogactwo środowiska naturalnego oraz promocję Regionu Warmii i Mazur w kraju i w państwach Unii Europejskiej. W sierpniu 2010 wyróżniony Odznaką Honorową Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego a w roku 2015 odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. 

Od roku 1972 członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Krutyni. Od 2000 roku pełni funkcję prezesa. W roku 2006 uhonorowany najwyższym odznaczeniem pożarnictwa ochotniczego – Złotym Znakiem Związku, zaś w 2010 Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza. 

W 2018 został uhonorowany Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” – odznaczeniem przyznawanym przez Kapitułę Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej Stowarzyszenia Twórców - w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości (1918–2018).

Odznaczenia 
 Złoty Znak Związku OSP RP (2006);
 Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego (2010);
 Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza (2010);
 Srebrny Krzyż Zasługi (2015);
 Medal „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej” (2018);

Osiągnięcia 
 1996 – II i III miejsce w konkursie: Ziemia dla wszystkich - Bułgaria;
 1998 – Nagroda Specjalna w konkursie: Złap Oddech Zielonych Płuc Polski - Ełk;

Publikacje 
Albumy autorskie:
 MAZURY. Cztery pory roku, wyd. Biały Kruk, Kraków 2004,
 MAZURY Skarby przyrody i architektury, wyd. Biały Kruk, Kraków 2007, 
 "Dolina Rospudy" w 2007 r.wyd. Biały Kruk, Kraków 2007,
 "Mazurski Park Krajobrazowy" w 2008 r. wyd. "NATURBLICK" z Niemiec,
 "Warmia i Mazury" w 2010 r. wyd. Biały Kruk, Kraków 2010,
 "Mazurski Park Krajobrazowy", wyd. Kengraf, Kętrzyn 2011, 
 "Mazurski Park Krajobrazowy", wyd. Kengraf, Kętrzyn 2013, 
 MAZURY Między niebem a wodą, wyd. Biały Kruk, Kraków 2014,  
 Kajakowe szlaki Świętego. Wędrówka śladami Jana Pawła II, wyd. Biały Kruk 2015,  

Albumy i książki - prace zbiorowe:
 Album „Mistrzowie Polskiego Pejzażu”;2000
 Polska czerwona księga roślin,;2001
 Album „Galeria natury” przygotowany przez PKN Orlen S.A.,;2001
 Parki krajobrazowe w Polsce; 2002
 Warmia i Mazury, Erwin Kruk, Wydawnictwo Dolnośląskie,;2003.
 Album „Las Wspólne Dziedzictwo 1924-2004”; 2004
 Masuren : Land der tausend Seen : reisefuhrer;2004
 Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim;2009
 Siedliska i gatunki Natura 2000;2010
 Ortsatlas Trakehnen; 2011
 Über die bäuerliche Zucht des Warmbluts Trakehner Abstammung;2012

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 /Znani ludzie i Mazury  /  Waldemar Bzura (dostęp 9.3.2011)

Polscy fotografowie współcześni
Członkowie Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej
Członkowie Związku Polskich Fotografów Przyrody
Odznaczeni Medalem „Za Zasługi dla Fotografii Polskiej”
Odznaczeni Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Odznaczeni Srebrnym Krzyżem Zasługi (III Rzeczpospolita)
Ludzie urodzeni w Mrągowie
Urodzeni w 1956